Navidad, es el nombre de un álbum que lanzó la banda mexicana de rock, pop y música cristiana, Rojo a finales del año 2006 con motivo de la Navidad. Haciendo referencia a su nombre, el álbum contenía únicamente canciones navideñas muy bien conocidas por el público cristiano.

Lista de canciones 
 "Es Navidad" - 4:23
 "Santa La Noche" - 3:34
 "Venid y Adoremos/Venid Pastorcillos" (Medley) - 5:38
 "Ven a Mi Corazón, Oh Cristo" - 4:51
 "Es Navidad" (Pista) - 4:23
 "Santa La Noche" (Pista) - 3:33
 "Venid y Adoremos/Venid Pastorcillos" (Pista) - 5:37
 "Ven a Mi Corazón, Oh Cristo" (Pista) - 4:58

Referencias
 http://www.musicascristianas.net/rojo/navidad/

Álbumes de México de 2007
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español
Álbumes de Rojo